West End Girls:

 West End Girls — песня британской поп-группы Pet Shop Boys.